Příjmení Gajdůšek, přechýleně Gajdůšková, nosí více osobností:

 Alena Gajdůšková (* 1954) – česká politička
 Josef Gajdůšek (* 1943) – český fotbalista
 Miroslav Gajdůšek (* 1951) – český fotbalista
 Miroslav Gajdůšek (1974) – český fotbalista
 Zdeněk Gajdůšek (*1957) - český učitel zeměpisu na základní škole

Podobná příjmení 
 Gajdoš
 Gajdušek (rozcestník)
 Viliam Gajdúšek (* 1955) – slovenský fotbalista, rozhodčí, delegát a funkcionář

Odkazy

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení